Людмила Андреевна Землянникова — советский партийный и профсоюзный деятель.

Биография 
Родилась в 1923 году. Член КПСС с 1943 года.

В 1941—1986 гг.:
 комсомольский, советский и партийный работник в городе Москве, 
 1964-1967 первый секретарь Москворецкого райкома КПСС, 
 1967-1968 на профсоюзной работе в Москве в аппарате ВЦСПС, 
 4.3.1968-4.7.1986 секретарь ВЦСПС. 

Член Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР.

Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го, 9-го и 10-го созывов. Делегат XXIII и XXV-XXVII съездов КПСС.

По состоянию на 2013 год жила в Савёловском муниципалитете Москвы.

Ссылки 
 Людмила Андреевна Землянникова — кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР: [Биогр. справка]. — Советская Башкирия, 1980 — февраль.
 Землянникова
 Орден Знак Почёта
 Землянникова
 http://www.knowbysight.info/7_VCSPS/17517.asp

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Секретари ВЦСПС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС